Паска́ль Ори́ (; 31 июля 1948, Фужер) — французский историк, член Французской академии (с 2021 года).

Биография 
Родился в 1948 году в городе Фужер (департамент Иль и Вилен региона Бретань), ученик  и . Почётный профессор новейшей истории Университета Париж 1 Пантеон-Сорбонна.

Начал научную карьеру при поддержке  Тьера (получал стипендию с 1973 по 1976 год) в Национальном центре научных исследований. В 1976—1979 годах преподавал в коллеже, в 1979—1998 и с 2005 года — в парижском Институте политических исследований. С 1979 по 1991 год — в Университете Западный Париж — Нантер-ля-Дефанс, с 1987 по 1992 год — в Национальном институте восточных языков и культур и в Университете Париж-Дофин, в 1991—1998 годах являлся профессором Университета Версаль-Сен-Кантен-ан-Ивелин. С 1995 года преподаёт в Высшей школе социальных наук, с 1997 года — в Университете Париж 1 Сорбонна.

В 2018 году удостоен Большой премии Гобера.

4 марта 2021 года избран во Французскую академию на место, остававшееся вакантным после смерти Франсуа Вейергана.

Труды 
 Les Collaborateurs, 1940—1945, Paris, Éditions du Seuil, coll. " Points. Histoire " (no 43), 1980 (1re éd. 1977), VI-331 p. (ISBN 2-02-005427-2)
 La France allemande (1933—1945), Paris, Gallimard, coll. " Archives " (no 67), 1977, 274 p.
 Le Petit Nazi illustré, Paris, Albatros, coll. " Histoires / Imaginaires ", 1979, 122 p.
 Les Expositions universelles de Paris : Panorama raisonné, avec des aperçus nouveaux et des illustrations des meilleurs auteurs, Paris, Ramsay, coll. " Les Nostalgies ", 1982, 157 p.
 L’Entre-deux-mai : Histoire culturelle de la France (mai 1968-mai 1981), Paris, Le Seuil, 1983, 287 p.
 L’Anarchisme de droite ou du mépris considéré comme une morale, le tout assorti de réflexions plus générales, Paris, Bernard Grasset, 1985, 289 p.
 1889 : L’Expo universelle, Bruxelles, Complexe, coll. " Mémoire des siècles " (no 210), 1989, 153 p.
 Une nation pour mémoire : 1889, 1939, 1989, trois jubilés révolutionnaires, Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1992, 282 p.
 L’Aventure culturelle française. 1945—1989, Paris, Flammarion, 1989, 241 p. (ISBN 9782080660756)
 La Belle Illusion : Culture et Politique sous le signe du Front populaire (1935—1938), Paris, Plon, coll. " Civilisation et mentalités ", 1994, 1033 p.
 Le Discours gastronomique français : Des origines à nos jours, Paris, Gallimard, coll. " Archives " (no 105), 1998, 203 p.
 L’Europe ? L’Europe. Saint-Simon, Moses Hess, Victor Hugo… (anthologie commentée), Paris, Omnibus, 900 p., 1998
 Du fascisme, Paris, Perrin, 2003, 293 p. (ISBN 2-262-01980-0) ; éd. revue et augmentée, Perrin, coll. " Tempus ", 374 p., 2010
 L’Histoire culturelle, Paris, PUF, 128 p., 2004
 Le Palais de Chaillot, Les grands témoins de l’architecture, éditions de la Cité de l’architecture et du patrimoine/Aristéas/Actes Sud, 2006
 Goscinny (1926—1977) : La Liberté d’en rire, Paris, Perrin, 2007, 307 p.
 L’Invention du bronzage : Essai d’une histoire culturelle, Paris, Complexe, 2008, 135 p.
 La Culture comme aventure : Treize exercices d’histoire culturelle, Paris, Complexe, 2008, 302 p.
 Grande encyclopédie du presque rien, Éditions des Busclats, 2010, 128 p. (ISBN 9782361660031)
 Vie de Damoclès : Fragments, Éditions des Busclats, 2012, 144 p.
 Ce que dit Charlie : treize leçons d’histoire, Paris, Gallimard, 2016, 248 p. (ISBN 978-2-07-011433-7)
 Jouir comme une sainte et autres voluptés, Paris, Mercure de France, 2017, 184 p.
 Peuple Souverain. De la révolution populaire à la radicalité populiste. Collection Le Débat, Gallimard, octobre 2017.
 Qu’est-ce qu’une nation ? Une histoire mondiale, Gallimard, 2020

Примечания

Ссылки 
 
 

Члены Французской академии
Историки Франции XX века
Историки Франции XXI века